Outre sa fonction classique d'adjectif, féminin de furieux, Furieuse est un nom propre qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 La Furieuse est une rivière française qui coule dans le département du Jura (39). C'est un affluent de la Loue en rive gauche, donc un sous-affluent du Rhône par la Loue, le Doubs et la Saône.

Toponyme 

 La Chapelle-sur-Furieuse est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.

Navire 
 La  est une frégate française lancée en 1796.

Œuvre 
 Furieuse (téléfilm) est un téléfilm français réalisé par Malik Chibane (2011).